Madron kan syfta på:
 Madron, Cornwall, ort i England, Storbritannien
 Madron (1970), amerikansk film från 1970